Данный список включает перечень публикаций свидетелей Иеговы, включённых в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ). Некоторые публикации внесены в список дважды различными судами независимо друг от друга, несколько публикаций были вычеркнуты из списка после подачи апелляций. Законом Российской Федерации на территории Российской Федерации запрещено распространение, производство и хранение в целях распространения материалов, признанных экстремистскими.

В 2009—2010 годы в России в отношении свидетелей Иеговы стали проводиться обыски, задержания, изъятие имущества и прекращения богослужений. Судами Ростовской области, Республики Алтай, Кемеровской области и Краснодарского края к началу 2013 года были признаны экстремистскими в общей сложности 68 наименований публикаций свидетелей Иеговы. В общей сложности в период 2009—2016 годы было признано и внесено в ФСЭМ 95 наименований публикаций свидетелей Иеговы.

Периодические издания 
На основании признания ряда выпусков журналов «Пробудитесь!» (от 08.04.1998, 08.12.1998, 22.02.1999, 22.09.1999, 22.02.2000, 22.10.2000, за январь, февраль, апрель 2007, за апрель 2008, январь 2009) и «Сторожевая башня» (от 15.05.1998, 01.10.1998, 15.10.1998, 15.02.1999, 01.05.1999, 15.12.1999, 01.03.2001, 01.11.2001, 15.02.2002, 01.03.2002, 15.01.2007, 01.03.2007, 15.03.2007, 01.04.2007, 01.01.2009, 15.01.2009, 01.02.2009) экстремистскими материалами и включения их в федеральный список экстремистских материалов Роскомнадзор приказом от 26 апреля 2010 года аннулировал выданное 24 июля 1997 года разрешение на распространение этих журналов на территории России.

Журнал «Пробудитесь!» 
В настоящее время в списке находятся 13 выпусков журнала «Пробудитесь!».

Журнал «Сторожевая башня» 
В настоящее время в списке находятся 24 выпуска журнала «Сторожевая башня». Выпуск за 15 марта 2007 года помещён в список дважды.

Книги 
Книги «Приближайся к Иегове» и «Самый великий человек, который когда-либо жил» помещены в список дважды (различными судами независимо друг от друга). Также в списке находятся два различных издания книги «Чему на самом деле учит Библия?»

Книга «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» была признана экстремистской Успенским районным судом Краснодарского края 19 июня 2013 года, несмотря на заключение экспертизы, не нашедшей в книге признаков экстремизма.

Книга «Что Бог говорит нам через Иеремию», внесённая 11 апреля 2014 года под номером 2444 решением Ленинского районного суда города Курска, была затем исключена из списка, согласно определению Судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда от 22.12.2014 и от 14.01.2015.

Брошюры 
Некоторые материалы разными судами помещены в список независимо друг от друга под разными номерами.

В результате череды судебных разбирательств, прошедших в 2011—2013 годах, брошюры «Религия — оплот мира?» и «Проявляйте рвение к истинному поклонению», 30 мая 2011 года признанные экстремистскими Заводским районным судом города Кемерово и внесённые в Федеральный список экстремистских материалов с номерами 914—915, спустя три года были вычеркнуты из него.

Буклеты

Сайты и мобильные приложения

Материалы, не вошедшие в Федеральный список 

Согласно данным, опубликованным на сайте АИ «Сова», некоторые материалы свидетелей Иеговы не вошли в Федеральный список экстремистских материалов, однако также были признаны судами экстремистскими материалами.

Кроме того, как отмечает АИ «Сова», решением Горно-алтайского городского суда от 1 октября 2010 года экстремистской признана публикация Д. Д. Проценко и А. Е. Леонтьева «Воздержание от крови: Исторические, библейские и медицинские причины отказа Свидетелей Иеговы от крови», опубликованная в сборнике «Спасение жизни. Медицинская этика и лечение без крови» в 1999 году.

См. также 
 Свидетели Иеговы в России
 Ликвидация московской общины свидетелей Иеговы
 Дело Калистратова
 Судебный процесс над свидетелями Иеговы в Таганроге

Примечания

Ссылки 

 Федеральный список экстремистских материалов (на официальном сайте Министерства юстицию Российской Федерации)

Свидетели Иеговы в России
Литература Свидетелей Иеговы
Списки:Христианство